Списък на кметовете на град Кюстендил, включително изпълняващи длъжността, председатели на общински тричленни комисии и председатели на изпълнителни комитети на Градския общински народен съвет.

Списък

Вижте също 
 Кюстендилци
 Почетни граждани на Кюстендил

Любопитно 
 Най-дълго време кметския пост заема Георги Ангелов (1 септември 1955 – 19 март 1966).
 Най-кратко време кметския пост заема Димитър Табаков (9 септември 1944 – 15 октомври 1944).
 Най-много мандати като кмет има Христо Лекарски – избиран е за кмет 4 пъти, първи мандат – от 16 октомври 1880 до 25 октомври 1881 и още 3 поредни мандата – от 29 ноември 1884 до 13 октомври 1893.
 Атанас Хранов е бил освен кмет на Кюстендил (1 януари 1879 – 31 май 1879), и кмет на София (1 април 1908 – 31 юли 1908).
 Със званието „почетен гражданин на Кюстендил“ са удостоени кметовете Никола Въжаров (през 1948), Георги Ефремов (през 1997) и Георги Друмохарски (през 1998).

Източници 
 Енциклопедичен речник КЮСТЕНДИЛ А-Я, София, 1988 г., изд. БАН, с. 300;
 Янчева, Йорданка и Василка Стойнева, „Кметовете на Кюстендил от Освобождението до наши дни“, в Известия на Исторически музей, Кюстендил, т.VII, 1997 г.
 Георгиев, Сталин, Кметовете на Кюстендил (1878-2003 г.), Кюстендил, 2003 г., 138 с.

 
Кюстендил